Contile ist der Name von

 Contile (Varsi) Fraktion der Gemeinde Varsi, Provinz Parma, Emilia-Romagna, Italien
 Luca Contile (* 1506 in Cetona; † 1574 in Pavia), italienischer Schriftsteller